MIB Trieste School of Management è una scuola di management con sede a Trieste.

Storia 
MIB Trieste School of Management è una business school internazionale nata nel 1988 su iniziativa di aziende, tra cui Generali, Allianz, illycaffè, Benetton, Fincantieri e del mondo universitario.

La Scuola offre Master in Business Administration (MBA) e Master specialistici in lingua inglese aperti a giovani laureati, anche con esperienza, e programmi specifici per imprenditori, manager e aziende.

La sede 
La scuola è ospitata nel  palazzo del Ferdinandeo sulla sommità del colle di Chiadino. 

La scuola dispone anche di un centro per l'Executive Education, situato nel Collio goriziano, all'interno di Villa Russiz.

Collegamenti esterni 
 

Università in Friuli-Venezia Giulia
Ricerca e scuole a Trieste